John Austin (schrijver) (1613-1699), een Engelse schrijver
 John Austin (rechtsfilosoof) (1790-1859), een Brits rechtsfilosoof
 John Austin (taalfilosoof) (1911-1960), een Brits taalfilosoof
 John Austin (tennisser) (1957-), Amerikaans tennisser